El Resbalón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Resbalón, Zacatecas, Valparaíso, 
 El Resbalón, Nayarit, Acaponeta, 
 El Resbalón, Hidalgo, Omitlán de Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar